Andrzej Drohojowski (XVIII w.) – sędzia i konsyliarz ziemi przemyskiej
 Andrzej Drohojowski (zm. 1692) – chorąży lubelski i przemyski 
 Antoni Drohojowski (XVIII w.) – podstoli przemyski
 Jan Drohojowski (1505-1557) – biskup kujawski
 Jan Drohojowski (zm. 1601) – kasztelan sanocki
 Jan Tomasz Drohojowski (zm. 1605) – referendarz wielki koronny, starosta przemyski
 Jan Drohojowski (zm. 1716) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, kasztelan czernihowski
 Jan Marceli Drohojowski (1901–1979) – dyplomata II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej
 Józef Drohojowski  (ok.1740–1811) – reformata, misjonarz
 Józef Drohojowski (ok. 1694–1770) – kasztelan przemyski
 Kilian Drohojowski (XVI w.) – podkomorzy przemyski
 Krzysztof Drohojowski (zm. 1670) – stolnik lubelski
 Marceli Feliks Drohojowski (1817–1909) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Michał Drohojowski (XVIII w.) – łowczy przemyski, sędzia grodzki przemyski
 Mikołaj Marcin Drohojowski (ur. ok. 1600) – polski rycerz